Battaglia di Arcadiopoli (970) – combattuta nel marzo 970 nell'ambito dell'invasione di Svjatoslav della Bulgaria
 Battaglia di Arcadiopoli (1194) – combattuta nel 1194 nell'ambito delle guerre bulgaro-bizantine